Полицейский департамент Гуама () — правоохранительный орган на территории Соединенных Штатов на Гуаме. Департамент обладает юрисдикцией по всей территории, кроме районов порта, аэропорта и военных баз. Кроме того, полицейский департамент обладает полномочиями над супругами военных на базах, поскольку гражданским лицам не могут быть предъявлены обвинения в соответствии с единым кодексом военной юстиции.

Штаб-квартира департамента полиции Гуама имеет здание в Тияне — районе Барригада и управляет четырьмя участками.

История 
Департамент полиции Гуама был создан в 1949 году. До этого функция правоохранительных органов на Гуаме была возложена на ВМФ США, который руководил островной гвардией Гуама, а под контролем гражданских сил находился островной патруль Гуама.

Галерея

Примечания 

Гуам
Полицейские подразделения США
Организации, основанные в 1949 году